Het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap curling voor mannen 2014 werd van 10 tot en met 15 november 2014 gehouden in het Japanse Karuizawa. China verdedigde met succes zijn titel en werd zo voor de achtste keer Pacifisch-Aziatisch kampioen.

Overzicht 
Het was de 24ste editie van het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap, en de negende die in Japan werd georganiseerd. Er namen zeven teams deel aan het toernooi, één meer dan een jaar eerder. Kazachstan, dat een jaar eerder afwezig was, keerde terug.

Er werd teruggegrepen naar het format van twee jaar eerder. Alle landen kwamen tegen elkaar uit in de groepsfase, waarna de top vier zich plaatste voor de play-offs. Aangezien Australië en Nieuw-Zeeland beiden op de vierde plaats eindigden, moesten zij in een tiebreak uitmaken wie het laatste ticket voor de play-offs kreeg. Australië won dit voorrecht. De halve finales werden gespeeld volgens best-of-three: wie het eerst twee wedstrijden won, ging door naar de finale. De wedstrijd uit de groepsfase gold als de eerste wedstrijd van deze play-offs. De finale bestond zoals steeds uit slechts één wedstrijd.

De finale van het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap werd gespeeld op 15 november tussen China en Japan. Na een gelijkopgaand wedstrijdbegin nam China de bovenhand door in het achtste en negende end telkens twee punten te scoren. Deze kloof kregen de Japanse dames niet meer gedicht. Het was de achtste opeenvolgende titel voor China. Zowel China als Japan plaatsten zich dankzij hun finaleplaats voor het wereldkampioenschap 2015.

Groepsfase

Tiebreak 
Donderdag 13 november 2014, 19:00 uur

Play-offs

Halve finales

Derde plaats 
Zaterdag 15 november 2014, 14:00 uur

Finale 
Zaterdag 15 november 2014, 14:00 uur

Eindstand

Externe links 
Officiële website Karuizawa 2014

Curling in 2014
2014
Sport in Chubu
Prefectuur Nagano
Sportevenement in Japan